Jaggy ist der Familienname folgender Personen

 Kim Jaggy (* 1982), Schweizer Fußballspieler 
 Sabine Jaggy (* 1952), Schweizer Biologin

Siehe auch:
 Jaggi